Versorger steht für:

 die Person, die den Lebensunterhalt einer Familie übernimmt, siehe Ernährermodell
 ein Unternehmen, das an der Infrastruktur beteiligt ist, siehe Öffentliches Versorgungsunternehmen
 Versorger (Schiffstyp), ein ziviler Schiffstyp
 ein militärischer Schiffstyp, siehe Versorgungsschiff
 Angehöriger der Versorgungstruppe im österreichischen Bundesheer, siehe Logistiktruppe